Manzanilla de burro puede referirse al nombre vulgar de cualquiera de las siguientes plantas:
 Anthemis arvensis, también llamada «manzanilla bastarda».
 Anthemis cotula, también llamada «manzanilla hedionda».